Súgó, település Szlovákia Szinnai járásában
Súgó-barlang, a Gyergyói-medence egyik barlangja
súgó, próbákon, előadásokon a színészek alakításának szövegbiztonságát segítő, a szerep szövegét súgó színházi alkalmazott
súgófájl, számítógépes alkalmazások, űrlapok stb. használatát megkönnyítő, instrukciókat tartalmazó segédprogram